Zenkerella är ett släkte av ärtväxter. Zenkerella ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter

ceb:Zenkerella insignis